George Strickland (1782-1874), homme politique anglais ;
 George Strickland (baseball) ;
 George Strickland (homme politique).